Albersbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Albersbach (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern
 Albersbach (Oberkirch), Zinken der Stadt Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Albersbach (Offenburg), Stadtteil von Offenburg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Albersbach (Reichenbach-Steegen), Ortsteil von Reichenbach-Steegen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Albersbach (Rimbach), Ortsteil von Rimbach, Kreis Bergstraße, Hessen

von Gewässern:
 Albersbach (Eichhofner Bach), rechter Oberlauf des Eichhofner Bachs bei Arnzell, Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern, der in die Glonn (Amper) mündet
 Albersbach (Glotter), rechter Zufluss der Glotter bei Sägendobel, Gemeinde Sankt Peter, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Albersbach (Guldenbach), rechter Zufluss des Guldenbachs bei Rheinböllen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Albersbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbach (Glan) bei Reichenbach, Gemeinde Reichenbach-Steegen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Albersbach (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz bei Rimbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Almersbach (Begriffsklärung)